Carelia, regione storica e geografica compresa tra la Finlandia (Carelia finlandese) e la Russia.
Carelia Meridionale, Carelia centrale, Carelia settentrionale
 Carelia – provincia storica della Finlandia
Carelia, (Karelia), repubblica autonoma della Russia.
Karelia, treno russo delle ferrovie RZD
Carelia, specie di serpente.
Carelia, genere della famiglia delle Asteraceae.
Karelia, marca di sigarette greca.